Aceasta este o listă de publicații din județul Hunedoara:

 Cuvântul Liber (Hunedoara)
 Exclusiv Media, http://www.exclusivmedia.net 
 Gazeta Văii Jiului
 Hunedoreanul
 Informația de Hunedoara, http://www.ziarulinformatia.ro
 Jurnalul Văii Jiului, http://www.jvj.ro
 Mesagerul Hunedorean, http://www.mesagerulhunedorean.ro
 Replica Hunedoara, http://www.replicahd.ro
 Servus Hunedoara, http://www.servuspress.ro
 Ziarul Hunedoreanului, http://www.zhd.ro
 Ziarul Văii Jiului, http://www.zvj.ro
 Adevărul de seară - ediția de Hunedoara

 Cultură
 Asociația Culturală Z.A.M 
 Perspective istorice, revista APIR (Asociația Profesorilor de Istorie din România) Hunedoara 

 Publicații online
 Hunedoara Online, http://www.huon.ro

 Ziare defuncte din Hunedoara
 Gazeta de Hunedoara

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Hunedoara
Publicații